Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, partit polític de Tailàndia
 British Royal Navy, armada del Regne Unit
 Bunte Republik Neustadt, micronació organitzada els anys 90 a Dresden (Alemanya)
 BRN també és el codi ISO 3166-1 de Brunei, estat de l'Àsia
 BRN també és el codi del COI de Bahrain, estat insular del Golf Pèrsic
 BRN també és el codi ISO 4217 del cruzado novo, moneda històrica del Brasil
 BRN també és el codi IATA de l'Aeroport de Berna-Belp, aeroport que serveix la zona de Berna (Suïssa)
 brn també és el codi ISO 639-3 del boruca, llengua parlada pels boruques de Costa Rica